Копа́ние — способ разработки грунта, включающий в себя процессы резания, волочения, выемки и перемещения грунта на небольшие расстояния.

Копание осуществляется такими землеройными машинами как экскаватор, скрепер и др.

Копание мёрзлых грунтов можно производить следующим методом. Специальными установками производится нарезка щелей в грунте на 0,75-0,8 часть глубины промерзания грунта с расстоянием между щелями около 800 мм, а дальнейшее резание и выемка целиков между резами осуществляется экскаваторами. Преимуществом такого метода копания является то, что приходится разрушать резанием не более 25 % грунта, а остальная часть убирается экскаваторами.

Помимо копания мёрзлые грунты разрабатывают также методом откола.

Силы сопротивления рабочему органу при копании имеют три составляющие: сила сопротивления резанию, сила сопротивления перемещению призмы волочения, сила сопротивления заполнению ковша.

См. также 
 Одноковшовый экскаватор

Литература 

 Машины для земляных работ. Под общей редакцией Ветрова Ю. А. Издательское объединение «Вища школа», 1976. 368 с.
 Домбровский Н. Г., Гальперин М. И. Строительные машины (в 2-х ч) ЧII: учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «строит. и дор. машины и обор.». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1985. — 224 с.

Экскаваторы
Грунт